Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1999 года () проходил с 20 по 28 марта в городе Эстерсунд (Швеция) на арене Z-Hallen одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (9-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную Швейцарии. Бронзовые медали завоевала сборная США, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции.

В женском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную Японии. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции.

Впервые в чемпионате участвовала женская сборная России.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за 7-е место.

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Швеции в 1999 году
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
Март 1999 года
Международные спортивные соревнования в Эстерсунде
Чемпионаты мира в Швеции